Твань (запозичено з балтійських мов):
 те саме, що болото, трясовина
 тонкі водорості

Примітки